Becton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Becton (Arkansas), im Woodruff County
 Becton (Texas), im Lubbock County

Personen:
 Charles Becton, ehemaliger Staatsanwalt und Richter am North Carolina Court of Appeals sowie Präsident der Rechtsanwaltskammer von North Carolina
 Clarence Becton (1933–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Frank Becton (1873–1909), englischer Fußball-Stürmer
 Frederick J. Becton (1908–1995), Admiral der United States Navy
 Julius W. Becton Jr. (* 1926), US-amerikanischer Offizier, Generalleutnant der US-Army
 Maxwell Becton (1868–1951), US-amerikanischer Mitbegründer des medizintechnischen Unternehmens Becton Dickinson
 Mekhi Becton (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Sonstiges:
 Becton Pond, See im Washington County, Florida

Siehe auch:
 Beckton